Seothyra är ett släkte av spindlar. Seothyra ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Seothyra